Dades de la Temporada 1913-1914 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 9 d'octubre de 1913: Copa Gamper: Espanyol 1 - Universitary SC 1.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Plantilla

Notes

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1913 a Catalunya
Competicions esportives del 1914 a Catalunya